Сан-Хуан-Какауатепек () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака. Население — 8134 человека (на 2005 год).

История 
Город основан в 1891 году.

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Оахаки